Лишња може да се односи на:

 Лишња (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Насеобина Лишња, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ